Vanadium(II)oxide
Vanadium(III)oxide